Тевриз — топоним в Западной Сибири:

 Тевриз — пгт в Омской области на р. Тевриз (нижнем притоке Иртыша).
 Тевриз — озеро в Омской области.

Реки
 Тевриз (приток Туртаса) (132 км)
 Тевриз (нижний приток Иртыша) (85 км)
 Тевриз (верхний приток Иртыша) (19 км)
 Тевриз (приток Большой Тавы) (32 км)